KDF steht für:

 Kapitaldienstfähigkeit
 Katholischer Deutscher Frauenbund
 Kenya Defence Forces, die Streitkräfte Kenias
 Key Derivation Function, eine kryptographische Operation der Schlüsselableitung
 Kommandofahrzeug, ein Einsatzfahrzeug der österreichischen Feuerwehr
 Bahnhof Düsseldorf Flughafen Terminal (DS100-Code)

KdF steht für:
 Kraft durch Freude, eine nationalsozialistische Freizeitorganisation
 KdF-Wagen, ein Projekt dieser Organisation, später als Volkswagen bekannt
 Kanzlei des Führers, eine Parteiorganisation der NSDAP
 KdF-Gruppe, Abkürzung für die Hamburger Widerstandsgruppe Kampf dem Faschismus
 Kraft durch Froide, deutsche Rechtsrock-Band
 Kunst des Fechtens, siehe Deutsche Fechtschule

kdf steht für:
 Mamusi (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung